|-
| 87001 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87002 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87003 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87004 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87005 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87006 - || || 11 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87007 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87008 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87009 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87010 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87011 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87012 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87013 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87014 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87015 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87016 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87017 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87018 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87019 - || || 10 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87020 - || || 10 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87021 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87022 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87023 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87024 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87025 - || || 7 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87026 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87027 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87028 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87029 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87030 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87031 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87032 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87033 - || 2000 KK || 24 de maig, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 87034 - || || 26 de maig, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 87035 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87036 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87037 - || || 27 de maig, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 87038 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87039 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87040 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87041 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87042 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87043 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87044 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87045 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87046 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87047 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87048 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87049 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87050 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87051 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87052 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87053 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87054 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87055 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87056 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87057 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87058 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87059 - || || 29 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87060 - || || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 87061 - || || 30 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 87062 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87063 - || || 29 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87064 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87065 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87066 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87067 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87068 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87069 - || || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 87070 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87071 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87072 - || || 26 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87073 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87074 - || || 30 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87075 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87076 - || || 28 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87077 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87078 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87079 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87080 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87081 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87082 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87083 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87084 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87085 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87086 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87087 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 87088 - || 2000 LY || 2 de juny, 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 87089 - || || 1 de juny, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 87090 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87091 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87092 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87093 - || || 1 de juny, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 87094 - || || 1 de juny, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 87095 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87096 - || || 6 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87097 - || || 7 de juny, 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 87098 - || || 1 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87099 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87100 - || || 7 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7